Malaise peut renvoyer à plusieurs notions.

Médecine 
 Malaise au sens strict, perte de connaissance brève.
 Malaise vagal.
 Malaise grave inopiné du nourrisson.
 Malaise au sens large, modification aiguë de l'état de santé.

Toponymie 

Asie
 Péninsule Malaise, péninsule du sud-est asiatique.
 Union malaise, colonie britannique à la brève existence, entre 1946 et 1948.

Belgique
 Malaise, village de la commune belge de Overijse.
 Malaise, ruisseau belge, sous-affluent de l'Escaut.
 Château Malaise, château situé à Huissignies en Belgique.

Zoologie 
 Belette malaise (Mustela nudipes), espèce de mammifère de la famille des Mustelidae.
 Civette malaise (Viverra tangalunga), espèce de mammifère de la famille des Viverridae.
 La malaise, une race de poule.

Patronyme 

 Pierre Malaise (1898-1971), militaire français.
 René Malaise (1892-1978), entomologiste suédois.

Titre d'œuvre 
 L'Équipée malaise, roman de Jean Echenoz paru en 1987.
 Malaise dans la civilisation, livre de Sigmund Freud paru en 1930.
 Malaise en Malaisie, chanson de Serge Gainsbourg.

Divers 
 Piège Malaise, type de piège à insecte, mis au point par l'entomologiste René Malaise.
 Suprématie malaise, concept racialiste originaire de Malaise.